«Pop Life» — третій студійний альбом французького хауз-діджея Давіда Гети. Випущений 18 червня 2007 року.

Списки композицій 
 «Baby When the Light» (разом з Cozi) — 3:27
 «Love Is Gone» (разом з Chris Willis) — 3:06
 «Everytime We Touch» (& Chris Willis with Steve Angello & Sebastian Ingrosso) — 3:40
 «Delirious» (разом з Tara McDonald) — 4:31
 «Tomorrow Can Wait» (& Chris Willis vs. El Tocadisco) — 3:33
 «Winner of the Game» (разом з JD Davis) — 3:02
 «Do Something Love» (разом з Juliet) — 4:10
 «You're Not Alone» (разом з Tara McDonald) — 3:54
 «Never Take Away My Freedom» (разом з Chris Willis) — 4:09
 «This Is Not a Love Song» (разом з JD Davis) — 3:46
 «Always» (разом з JD Davis) — 4:00
 «Joan of Arc» (разом з Thailand) — 4:00
 «Love Is Gone» (разом з Chris Willis) (Fred Rister & Joachim Garraud Radio Edit Remix) — 3:21

 UK edition: Bonus tracks

 14. «Love Don't Let Me Go (Walking Away)» (разом з Chris Willis vs. The Egg) — 3:16

 Французьке обмежене видання
 14. «Love Don't Let Me Go (Walking Away)» (разом з Chris Willis vs. The Egg) — 3:16
 15. «Don't Be Afraid» (Bonus Track) (разом з Chris Willis) — 3:16
 16. «Take Me Away» (Bonus Track) (разом з Chris Willis) — 4:25
 17. "«The Making of Poplife» (Bonus DVD) — 18:30

 Європейське обмежене видання
 «Rock The Disco» (Opendisc Feature) — 3:58
 «Love Is Gone» (разом з Chris Willis) (Fuzzy Hair Dub) (Opendisc Feature) — 5:47
 «Baby When The Light» (разом з Cozi) (Joe T Vanelli Dub) (Opendisc Feature) — 9:30
 «Pop Life Medley» (Opendisc Feature) — 2:51
 «David Guetta Interview» (Opendisc Feature)
 «Pop Life Album Mix» — 1:00:54 (Bonus Disc)

 Ultimate-видання
 Диск 2
 «Love Is Gone» (Amo & Navas Remix)
 «Love Is Gone» (Eddie Thoneick's Liberte Edit Mix)
 «Love Is Gone» (Fred Rister & Joachim Garraud Remix)
 «Love Is Gone» (Fuzzy Hair Remix)
 «Baby When The Light» (Dirty South Remix)
 «Baby When The Light» (Fred Rister & David Guetta Remix)
 «Baby When The Light» (Joe T. Vannelli Remix)
 «Baby When The Light» (Laidback Luke Remix)
 «Joan Of Arc» (Crookers Pimp My Ark Mix)
 Диск 3
 «Delirious» (Laidback Luke Remix)
 «Delirious» (Arno Cost & Norman Doray Remix)
 «Delirious» (Fred Rister Remix)
 «Delirious» (Morefield & Bates Remix)
 «Tomorrow Can Wait» (Sharam's Celtics Vox Remix)
 «Tomorrow Can Wait» (Arias Remix)
 «Tomorrow Can Wait» (Tocadisco Evil Mix)
 «Everytime We Touch» (Inpetto Remix)
 «Everytime We Touch» (David Tort Remix)
 «Everytime We Touch» (Robbie Rivera Remix)
 «Everytime We Touch» (Extended Remix)
 Бонусний DVD
 «Love Is Gone» (Video)
 «Baby When The Light» (Video)
 «Delirious» (Video)
 «Tomorrow Can Wait» (Video)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт діджея  

Альбоми Девіда Гетти